«Нава́льный» () — биографический документальный фильм с элементами триллера о российском оппозиционном политике, создателе «Фонда борьбы с коррупцией» Алексее Навальном и событиях, связанных с его отравлением в августе 2020 года. Снят канадским режиссёром Дэниелом Роэром. Премьера картины состоялась 25 января 2022 года на фестивале независимого кино «Сандэнс», где она стала фаворитом и получила приз зрительских симпатий. 24 апреля 2022 года лента вышла на телеканале CNN и стриминговой платформе CNN+.

Картина получила премии BAFTA (2023), Гильдии продюсеров Америки и «Оскар» (2023) в номинации «Лучший документальный фильм».

Содержание 
Фильм охватывает события в период с лета 2020 по январь 2021 года. Повествование включает фрагменты интервью с самим Алексеем, его женой Юлией, дочерью Дарьей, болгарским журналистом-расследователем Христо Грозевым.

Фильм начинается с воспоминаний Алексея о Томске, где отсутствовали привычные ему провокаторы и полицейские. Политику стало плохо 20 августа, когда он находился на борту самолёта, летевшего в Москву. Алексея в тяжёлом состоянии доставили в омскую больницу, куда пыталась попасть Юлия Навальная, опасавшаяся за безопасность мужа. Затем его транспортировали в немецкую клинику Шарите. Юлия призналась, что запрещала снимать Алексея на камеру, чтобы в случае смерти он не запомнился людям лежащим в койке.

В ленте показаны комментарии врачей, отрицающих нахождение отравляющих веществ в организме пациента, различные вырезки с пропагандистами, рассказывающими об отравлении алкоголем или едой.

После пробуждения Навального ему рассказали, что он был отравлен веществом класса «Новичок», на что тот ответил: «Это так тупо!». А припомнив отравление Скрипалей 2018 года, добавил, что «это всё равно что оставить подпись». Затем показывается знакомство команды Навального с Христо Грозевым, который поначалу вызывает у них недоверие, пока тот не делится результатами своего расследования. Потом Навальный звонит своим предполагаемым отравителям, сотрудникам ФСБ, представляется своим именем и спрашивает, зачем они пытались его убить. Не добившись так результатов, в очередной раз представляется иначе — помощником Николая Патрушева, после чего Константин Кудрявцев рассказывает подробности операции.

Рассматривается также участие Алексея Навального в «Русском марше» 2011 года. Оппозиционер объяснил свою причастность к движению националистов умением находить общий язык с разными группами граждан РФ, что важно на политической арене.

После лечения Навальный вернулся в Россию, но прямо в аэропорту был задержан. Показывается, как в зале суда Алексей рисует жене сердечки на стекле. Затем демонстрируются кадры митингов в поддержку политика.

Производство 
Режиссёром выступил канадский документалист Дэниел Роэр, изначально планировавший снять картину про одно из расследований Христо Грозева. Съёмки начались вскоре после выхода Навального из комы и шли вплоть до ареста в январе 2021 года: по словам главного героя картины, съёмочная группа была рядом с ним даже на погранконтроле в аэропорту. Навальный хотел, чтобы получилась русская версия документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» (2020). Режиссёр обозначил жанр фильма как политический триллер.

Рабочее название было «Untitled LP9», основанное на кодовом имени сотрудника ФСБ Кудрявцева — «Любовный напиток № 9» (), которое отсылает к одноимённой романтической комедии.

Производством занимались компании HBO Max и CNN Films в партнёрстве с Fishbowl Films, студиями Raefilm и Cottage M. Продюсерами проекта стали Диана Беккер и Мелани Миллер из Raefilm, Шейн Борис из Cottage M, Эми Энтелис и Кортни Секстон из CNN Films, Мария Певчих.

Оператор — Ники Вальтл. Композиторами выступили  и Мэтт Робертсон. Монтажом занимались Майя Хоук и Лэнгдон Пейдж.

Релиз 

Проект был впервые анонсирован 13 января 2022 года. Премьера состоялась 25 января 2022 года на кинофестивале «Сандэнс», 11 и 12 апреля картину показали в североамериканских кинотеатрах. Массовый телевизионный релиз состоялся 24 апреля 2022 года на телеканале CNN в США, а также на стриминговой платформе CNN+. 25 апреля фильм вышел на британском телеканале BBC Two. С 26 мая фильм будет доступен на стриминговой платформе HBO Max.

Основатель российской кинокомпании «Амедиа» и продюсер Александр Акопов, чей стриминговый сервис «Амедиатека» занимается дистрибуцией части контента HBO, заявил, что его компания «пока не планировала» вести отдельные переговоры о покупке каких-либо прав на показ или трансляцию этого фильма на территории России.

Восприятие 
Режиссёр фильма, канадец Дэниел Роэр, охарактеризовал картину как «историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом».

Отзывы зарубежных критиков 

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 99 % и среднюю оценку 8.6/10 на основе 81 отзывов, а консенсус гласит: «Это документальный фильм, который такой же захватывающий, как любой триллер, но реальная борьба с авторитаризмом, которую он подробно показывает, смертельно серьёзна». На сайте-агрегаторе Metacritic фильм имеет рейтинг 82/100, основанный на 22 положительных профессиональных англоязычных рецензиях.

Фил де Семлен в журнале Time Out поставил фильму 4 звезды из 5, написав: «Прежде всего, это история о мужестве перед лицом безжалостных репрессий и одна из тех слишком редких геополитических историй, в которых плохие парни действительно получают по заслугам».

На посвящённом независимому кинематографу сайте IndieWire «Навального» сравнили с киносерией про Джейсона Борна. В британской газете The Guardian сюжет был назван голливудским. Критик The Guardian Фил Харрисон поставил фильму 5/5 звёзд, назвав его «одним из самых впечатляющих событий, которые вы когда-либо увидите», и «этот ужасающий документальный фильм входит в рамки надуманного шпионского триллера, но всё же это правда». Американский еженедельник Variety посчитал ленту обязательной к просмотру. Журнал The Hollywood Reporter охарактеризовал кинофильм как «тревожный» и «печальный». Кинокритик The New York Times Бен Кенигсберг добавил фильм в «Список критиков» и также похвалил его, сказав: «Роэр собрал напряженный и захватывающий взгляд на Навального и его окружение».

Бен Пирсон с сайта /Film поставил ленте оценку 8 из 10. Фионнуала Халлиган с сайта  написала: «Это захватывающее, сильное произведение отличается безотлагательностью — как и его герой, который живёт моментом, находясь в постоянной тени собственной смерти». Норман Гидни с сайта  поставил оценку 8 из 10. Джон Финк с сайта The Film Stage сравнил «Навального» с документальным фильмом «Citizenfour. Правда Сноудена» (2014).

Болгарские СМИ подчёркивали, что в фильме «Навальный» принимал участие болгарский журналист Христо Грозев. Сам Грозев в интервью bTV заявил, что проект «Навальный» можно считать болгарским, так как изначально это была его идея, а большая часть финансирования тоже вначале принадлежала ему.

Отзывы в российских изданиях 
На сайте-агрегаторе «Критиканство» средняя оценка русскоязычных изданий, основанная на 3 рецензиях, составляет 70/100.

Издание «Русская служба Би-би-си» предупредило, что отечественные зрители, «искушённые российской действительностью», ожидающие новых подробностей, могут разочароваться. Была отмечена недостаточная откровенность, сдержанность главных лиц фильма: «Роэр не снял своего рода „Срок“ для западного зрителя. То ли его герои не успели привыкнуть к камере, то ли именно предыдущий опыт заставил их быть осторожнее». Однако фильм «идеально композиционно выстроен», по мнению рецензента, и напоминает документальный мини-сериал «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу» (2019), только ускоренный.

Карина Орлова, журналистка радиостанции «Эхо Москвы», написала: «Самое важное, что увидят десятки миллионов людей по всему миру — это настоящую Россию Путина, которая весь фильм видна на заднем плане, и его настоящий режим. Не хохочущую „Искандерами“ „великую державу“, не оплот цивилизации, не технологическое государство, а нищую страну, без дорог, с обшарпанными больницами, убогими новостройками в крупнейших городах типа Новосибирска, и заправляющую этим всем банду отмороженных гопников с одной извилиной на троих. Которые служат в ФСБ, но сдают в телефонном разговоре гостайну о попытке убийства химическим оружием человеку, за которым следили несколько лет и который даже не пытается говорить языком чиновника/гэбиста. Которые считают верхом изобретательности и превосходства называть Навального как угодно — „пациент Берлинской клиники“, „этот гражданин“, но только не по имени».

Константин Баканов из газеты «Собеседник» назвал ленту «видеовикипедией» для западных зрителей и «запретным плодом» для российских.

Алиса Таёжная из интернет-издания The Village описала «Навального» как «типичный героический документальный портрет».

Вадим Богданов из информационного агентства InterMedia поставил фильму оценку 8 из 10, описав его так: «Не компромиссный в своих идеях, но и не радикальный до крайности. Не либеральный, но и не анархичный».

Александр Панов из издания «Новая газета» похвалил съёмку и монтаж.

Катя Загвоздкина из издания «Афиша» предположила, что фильм отчасти «срежиссирован» самим Навальным, рассказывающим и показывающим зрителям только то, что считает нужным, но не теряющим при этом обаяния.

Сайт «Кинопоиск» включил «Навального» в список 12 лучших фильмов «Сандэнса-2022». Редакторы обвинили Роэра в отсутствии любопытства: «Оказавшись один на один с интереснейшим человеком, режиссёр не пытается узнать о Навальном ничего нового. Он просто сочувственно задаёт вопросы». Фильм не имеет пользовательской оценки и рецензий на «Кинопоиске», сайт отказывается публиковать их.

Реакция российской власти 
Росфинмониторинг за день до премьеры фильма включил Алексея Навального и некоторых его соратников в перечень «террористов и экстремистов». Политолог Станислав Белковский посчитал объявление в розыск Олега Навального, брата Алексея, также реакцией власти на появление фильма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что присуждение «Оскара» документальному фильму о Навальном продемонстрировало определенный элемент политизации со стороны Голливуда.

Награды

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 . Навальный LIVE (4 февраля 2022)
  (Youtube-канал «вДудь» — Юрия Дудя; 06 февраля 2023)

Алексей Навальный в культуре и искусстве
Отравление Алексея Навального
Документальные фильмы 2022 года
Фильмы на английском языке
Фильмы на русском языке
Фильмы США 2022 года
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучший документальный фильм